Urga ist

 der bis 1924 gebräuchliche Name der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar (mongolisch: Örgöö)
 eine Fluggesellschaft in der Ukraine, siehe Air Urga.
 der Name einer Band, siehe Urga (Band)
 ein Film von Nikita Michalkow aus dem Jahre 1991, siehe Urga (Film)
 auf Mongolisch eine Stange mit Seilschlinge zum Einfangen von Weidetieren (Uurga), siehe Lasso.
 Urga (Sura), Nebenfluss der Sura in Russland